La route nationale 394 peut désigner :

 la Route nationale 394 en France
 la route nationale 394 en Italie